Controspionaggio: attività d'intelligence per il contrasto allo spionaggio.

Cinema 
 Controspionaggio – film del 1918 diretto da Ferdinando Guillaume
 Controspionaggio (Three Faces East) – film del 1926 diretto da Rupert Julian
 Controspionaggio (Betrayed) – film del 1954 diretto da Gottfried Reinhardt